Ives puede ser

Personajes 
Burl Ives actor y cantante estadounidense
Charles Ives compositor estadounidense
George Cecil Ives escritor y poeta estadounidense
Joseph Christmas Ives naturalista estadounidense

Empresas 
Currier & Ives empresa impresora de EE. UU.